Добри́во (Добри́вы) — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в лесной местности на
безымянном ручье около урочища Пустошка и вершины 146 м. 

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Щирского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Добрило (Добрила).

До прихода советской власти — имение.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Добриво вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1930-41, 1944-54 годах действовал колхоз «III-й Интернационал». В 1954-58 годах в деревне бригада
Добриво колхоза «Красное знамя». С 1958 года — в деревне бригада Добриво совхоза «Авангард».

Дачи.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания

Литература 
Добри́во (Добри́вы) // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 207.
Населённые пункты Струго-Красненского района